HQ steht für:
 Hochwasser (aus ‚hoch‘ und Abflussmenge Q)
 Hauptquartier (engl. headquarters), vor allem im militärischen Gebrauch
 VLM Airlines (2017) (IATA-Code), belgische Fluggesellschaft
 Bahnhof Quakenbrück (DS100-Code)

HQ